Андрею́к (, ) — украинская и белорусская фамилия; образована от имени Андрей.

Известные носители:
 Андреюк, Алексей Анатольевич (род. 1959) — белорусский предприниматель и общественный деятель.
 Андреюк, Вячеслав Алексеевич (1945—2010) — советский футболист.